Les affrontements de Qamichli sont des affrontements entre les forces fidèles à l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie et les forces fidèles au gouvernement syrien dans la ville de Qamichli, dans le nord-est de la Syrie.

Affrontements 
Les affrontements ont commencé le 20 avril 2021, après qu'un haut commandant de l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie a été tué par des soldats syriens. Les affrontements sont menés avec des armes moyennes et légères et des grenades propulsées par fusée, l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie a capturé plusieurs rues depuis le début des affrontements. Les deux parties ont subi des pertes.

Notes et références 

Avril 2021
2021 en Syrie
Bataille de 2021